Marie z Alençonu (29. března 1373 – 1417) byla francouzská šlechtična, princezna královské krve a manželka Jana VII. z Harcourt, hraběte z Harcourt a Aumale, vikomta z Châtellerault, barona z Elbeuf, Mézières, Lillebone a La Saussaye.

Rodina 
Marie se narodila 29. března 1373 v Chateau d'Essay, Orne, ve Francii, jako dcera Petra II. z Alençonu a Marie Chamaillart, vikomtesy z Beaumont-au-Maine. Jejími prarodiči z otcovy strany byli Karel II. z Alençonu a Marie de La Cerda y de Lara. Karel byl mladším bratrem krále Filipa VI. Francouzského. Mariinými prarodiči ze strany matky byli Guillaume Chamaillart, vikomt z Beaumont-Brienne, sir d'Anthenaise, a Marie de Beaumont, Dame de Beaumont-le-Vicomte.

Mariin otec byl na rytíře pasován v roce 1350. V bitvě u Poitiers (1356) byl jedním z rukojmích vyměněných za krále Jana II. Francouzského, zpět do Francie se nevrátil do roku 1370. 20. října 1371 se oženil s Marií Chamaillart, se kterou měl osm dětí. Marie byla nejstarší z nich.

Manželství 
Marie se krátce před svými sedmnáctými narozeninami 17. března 1390 v Paříži provdala za Jana VII. z Harcourt, syna Jana VI. z Harcourt a Kateřiny Bourbonské. Z manželství se narodily tři děti. Přes nejstarší dceru Marii byla Marie mimo jiné předkem Marie Stuartovny, Jindřicha IV. Francouzského a Ludvíka XIV.

Marie zemřela v roce 1417 asi dva roky poté, co její manžel, který se vyznamenal v bitvě u Azincourtu, byl zajat vítězným anglickým vojskem vedeným králem Jindřichem V. Jan zemřel v roce 1452.

Potomci 
 Jan VIII. z Harcourtu (9. dubna 1396 – 17. srpna 1424), hrabě z Aumale, padl v bitvě v bitvě u Verneuil, zůstal svobodný, ale měl nemanželského syna
 Marie z Harcourtu (9. září 1398 – 19. dubna 1476), ⚭ 1416 Antonín z Vaudémontu (1400–1458), hrabě z Vaudémontu a pán ze Joinvillu
 Johana z Harcourtu (11. září 1399 – 1456)

Vývod z předků

Reference 

Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Narození 29. března
Narození v roce 1373
Úmrtí v roce 1417
Francouzské princezny
Ženy